Чикаго-авеню () — название улиц в США:

 Чикаго-авеню — улица в Чикаго, штат Иллинойс.
  — улица в Миннеаполис, штат Миннесота.
 Чикаго-авеню — улица в Ист-Чикаго, штат Индиана.
 Чикаго-авеню — улица в Хаммонд, штат Индиана.